Выборы в Европарламент в Германии прошли 13 июня 2004 года.

Результаты 
 по спискам ХДС получил 9412997 голосов; 36,5 % ; 40 членов.
 список СДПГ получила 5547971 голосов;	21,5 % ; 23 членов.
 список Зелёные получили 3079728 голосов; 11,9 % ; 13 членов.
 список ХСС получил 2063900 голосов; 8,0 % ; 9 членов.
 список ПДС получила 1579109 голосов; 6,1 % ; 7 членов.
 список СвДП 1565431 голосов; 6,1 % ; 7 членов.

Примечания

Ссылки 
 Europawahl 2004 — Der Bundeswahlleiter

Выборы в Германии
2004 год в Германии
Германия